Квинтет — многозначный термин.

 Квинтет — музыкальный ансамбль из пяти музыкантов-исполнителей, вокалистов или инструменталистов.
 Квинтет — произведение Сезара Франка, завершённое в 1879 году. 
 Квинтет — американский фантастический антиутопический фильм-катастрофа режиссёра Роберта Олтмана (1979).
  — японская компания — разработчик компьютерных игр.